Алиджанов —  фамилия. Известные носители:

 Алиджанов, Али Халилович (1932—1992) — известный советский инженер-строитель.
 Алиджанов, Назим Назир оглы (род. 1970) — советский, молдавский и белорусский борец вольного стиля.
 Алиджанов, Хаджиакбар Улугбекович (род. 1997) — узбекистанский футболист.

 Алиджанова, Гульширин Исаевна — советская и туркменская певица и актриса.